Chaetosyllis umbrina är en ringmaskart som beskrevs av Grube in Fauvel 1923. Chaetosyllis umbrina ingår i släktet Chaetosyllis och familjen Syllidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
umbrina